Gerardo García León – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Moisés García León – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Pablo García León – ex cestista cubano